Footloose (1984), een Amerikaanse film uit 1984
 Footloose (single), de titelsong van de film
Footloose (2011), een Amerikaanse film uit 2011 (remake van de gelijknamige film uit 1984)
Footloose (musical), een musical
ESDV Footloose, een Eindhovense studentendansvereniging